— японская фамилия. Известные носители:

  (1884—1924) — японский писатель, поэт и автор песен.
 Ямамура, Кадзуя (род. 1989) — японский футболист.
 Ямамура, Кодзи (род. 1964) — японский режиссёр-аниматор.
 Ямамура, Рё (род. 1981) — японский регбист.
 Ямамура, Со или Сатоси Ямамура (настоящее имя Хиросада Кога; 1910—2000) — японский актёр и режиссёр.
 Сибасаки, Ко (настоящее имя Юкиэ Ямамура; род. 1981) — японская актриса и певица.

Персонаж
 Садако Ямамура — главный персонаж-антагонист литературно-кинематографического цикла «Звонок».